Samar (eiland), een eiland in de centrale eilandengroep Visayas;
 Samar (provincie), een provincie op het eiland Samar.
 Samar (platenlabel), een platenlabel.